Фи́лип Нил Мюррей (; 27 августа, 1950, Эдинбург, Шотландия) — британский бас-гитарист, игравший в группах Cozy Powell's Hammer, Colosseum II, National Health, Whitesnake, c Гэри Муром, MGM, Black Sabbath, c Брайаном Мэем, c Питером Грином, Michael Schenker Group.

Свою первую группу Slap Happy и Dum-Dums организовал со школьными друзьями в 1967 году. Первоначально играл на ударных. Его музыкальные вкусы в середине 1960-х были под сильным влиянием таких исполнителей, как Джефф Бек, Эрик Клэптон и Джек Брюс, а затем Motown, Джеймс Джеймерсон и Тим Богерт из Vanilla Fudge, Cactus и Beck, Bogert & Appice. Маррей перешёл на бас незадолго до начала обучения графическому дизайну в Лондонском колледже печати.

В 1973 году Нил недолгое время играл в Gilgamesh, джаз-фьюжн-группе, возглавляемой Аланом Гоуэном. После ухода из неё Маррей гастролировал в США с Джуниором Хэнсоном по рекомендации бас-гитариста Джеффа Бэка Клайва Чапмана.

В 1974-1975 годах играл в группе Cozy Powell's Hammer. Там же играли Дон Эйри и Берни Марсден. После того как Кози Пауэлл решил распустить группу Hammer, Маррей и Эйри присоединились к обновлённой версии британской джаз-роковой группы Colosseum, названной Colosseum II и возглавленной барабанщиком Джоном Хайсмэном.

В настоящее время совместно с David Young, Elliott Ware, Brian Greene и “The Duchess” организовал совместный проект под названием "Space Elevator".

Дискография 
Hanson
 Hanson (1974)
Colosseum II
 Strange New Flesh (1976)
National Health
 National Health (1977)
Whitesnake
 Live at Hammersmith (1978)
 Snakebite (1978)
 Trouble (1978)
 Lovehunter (1979)
 Ready an' Willing (1980)
 Live...In the Heart of the City (1980)
 Come an' Get It (1981)
 Saints & Sinners (1982)
 Slide It In (US release) (1984)
 Whitesnake (1987)

Gogmagog
 I Will Be There (1985)

Vow Wow
 V (1987)
 Helter Skelter (1988)

Black Sabbath
 Tyr (1990)
 Forbidden (1995)

The Brian May Band
 Live at Brixton Academy (1993)

Peter Green Splinter Group
 Peter Green Splinter Group (1997)
 The Robert Johnson Songbook (1998)

Company of Snakes
 Here We Go Again (2001)
 Burst the Bubble (2002)

Empire
 Hypnotica (2001)
 Trading Souls (2003)
 The Raven Ride (2006)
 Chasing Shadows (2007)

Rondinelli
 Our Cross, Our Sins (2002)

M³
 Classic 'Snake Live Volume 1 (2003)
Wolfpakk
 Wolfpakk (2011)
Роджер Тейлор
 Fun on Earth (2013)

Ссылки 
 Фотографии Нила Маррея.

Музыканты Black Sabbath
Музыканты Whitesnake
Бас-гитаристы Великобритании
Музыканты прогрессивного рока
Музыканты кентерберийской сцены
Родившиеся в 1950 году